Garde-corps ou garde-fou : une rambarde posée dans un bâtiment.
 Glissière de sécurité ou garde-fou : une rambarde pour les routes.
 Garde-fous, un album de bande-dessinée
 Include guard ou encore garde-fou sont une protection contre les inclusions multiples de fichiers en programmation C et C++.

Autre sens pour l'expression « Garde-fou » 
En armement nucléaire, on parle aussi de garde-fou comme moyen de sécurité pour éviter l'explosion d'une bombe en cas d'accident. Toutefois, il peut tout de même y avoir des fuites radioactives (plutonium par exemple).

Dans le domaine des sciences sociales : On parle de la sociologie comme discipline de vigilance, comme garde-fou par rapport aux réflexes axiologiques et cognitifs qui caractérisent la connaissance naturelle du monde social que possède chaque individu.

Voir aussi